Йонатан () — еврейское и израильское имя.

Персоналии 
 Ионафан — библейский персонаж, старший сын царя Саула, друг Давида.
 Йонатан, Натан — израильский поэт.
 Ханс Йонатан — беглый раб из Копенгагена (родом из Датской Вест-Индии), первый чернокожий житель Исландии.

События 
 Операция «Йонатан» — второе название операции «Энтеббе» израильской армии по освобождению заложников.
 Операция «Йонатан» — фильм об операции.

См. также 
 Йонатанс, Лотте — голландская бадминтонистка, участница двух летних Олимпийских игр.
 Джонатан
 Ионафан (значения)